Iotula är ett släkte av snäckor. Iotula ingår i familjen punktsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Punktsnäckor
Iotula